Pseudochondracanthus är ett släkte av kräftdjur. Pseudochondracanthus ingår i familjen Chondracanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Pseudochondracanthus